Een verkeersweg:
 N499 (België)
 N499 (Frankrijk)
 N499a (Frankrijk)
 N499 (Nederland), zie Provinciale weg 499

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing